Осада Варшавы (1656) — осада Варшавы шведскими войсками
 Варшавская битва (1656) — сражение между поляками и шведами
 Битва при Варшаве (1705) — сражение Великой Северной войны между саксонцами и польскими сторонниками Станислава Лещинского
 Варшавская заутреня — сражения в Варшаве во время восстания Костюшко
 Осада Варшавы (1794) — эпизод восстания Костюшко
 Штурм Праги (1794) — сражение между войсками восставших поляков и войсками Суворова
 Осада Варшавы (1831) — оборона Варшавы от российских войск в 1831 году
 Варшавско-Ивангородская операция — сражение первой мировой войны
 Варшавское сражение (1920) — сражение Советско-польской войны (1919—1921)
 Майский переворот (Польша) — бои в Варшаве в 1925 году
 Оборона Варшавы (1939) — сражение Польской кампании
 Восстание в Варшавском гетто — сражение во время Второй мировой войны
 Битва при Варшаве (1944) — встречное танковое сражение в предполье Варшавы в августе 1944 года.
 Варшавское восстание (1944) — сражение во время Второй мировой войны
 Освобождение варшавской Праги (1944)
 Варшавско-Познанская операция (1945) — часть Висло-Одерской операции
 Освобождение Варшавы (1945)